ГРУ — аббревиатура:
  — название центрального органа управления военной разведкой ряда государств.
 Геолого-разведочное управление
 Главное радиоуправление
 главное распределительное устройство (электростанции)
 газорегулируемая установка
 газораспределительная установка
 генераторное распределительное устройство

См. также 
  — французская фамилия и норвежское личное имя.

Источники 
 Коваленко Е., Фаградянц И., Кисилев А. и др. Новый словарь сокращений русского языка — М.: ЭТС, 1995. — 668 c. — ISBN 5864550477